Па́ртия регио́нов:

 Партия регионов — украинская политическая партия
 Партия регионов — польская политическая партия
 Партия регионов — литовская политическая партия
 Партия регионов — молдавская политическая партия